

Földrajz 
Amerikai Egyesült Államok
 Dartford (Washington)

Egyesült Királyság
 Dartford (Anglia)

Lásd még 
 Dartford FC